Ля́ховичи— топоним:

Белоруссия

Брестская область 
 Ляховичи — город, административный центр Ляховичского района.
 Ляховичи — деревня в Дрогичинском районе.
 Ляховичи — деревня в Ивановском районе.

Витебская область 
 Ляховичи — деревня в Лепельском районе.

Гомельская область 
 Ляховичи — деревня в Житковичском районе.

Гродненская область 
 Ляховичи — деревня в Новогрудском районе.
 Ляховичи — деревня в Зельвенском районе.

Минская область 
 Ляховичи — деревня в Дзержинском районе.
 Ляховичи — деревня в Мядельском районе.

Россия 
 Ляховичи — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Ляховичи — деревня в Шумячском районе Смоленской области.